Романенко Прокіп Каленикович — радянський новатор колгоспного виробництва, двічі Герой Соціалістичної Праці.
 Романенко Прокіп Логвинович — український радянський військовий діяч, генерал-полковник.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок